Castelló puede referirse a:
 El nombre vernáculo de Castellón de la Plana.
 Un apellido muy usual en España y América.
 Castelló, un vino de la tierra de España.

Personajes
Vicente Castelló (1585-1636), pintor español;
Pedro Castelló Ginesta (1770-1850), médico español;
Carmen Romero Rubio y Castelló (1864-1944), esposa del presidente mexicano Porfirio Díaz;
Luis Castelló Pantoja (1881-1962), militar, Ministro de Guerra español;
Gastón Castelló Bravo (1903-1986), pintor español;
Facundo Bellver Castelló (1910-1995), clérigo español;
Joan Castelló Rovira (1939-2002), periodista español;
Eduardo Castelló Vilanova (1940-2020), ciclista español;
Fernando Vicente Castelló Boronat (n.1958), político español;
Manel Rodríguez-Castelló (n.1958), escritor español;
Pedro Reinaldo Álvarez Castelló (1967-2004), pintor cubano;
Pere Martí Castelló (n.1982), futbolista español;
J. Vicente Castelló, escritor español;

No conviene confundir
 Sin tilde, castello